Tuần Giáo (huyện), een huyện in de provincie Điện Biên, Vietnam
Tuần Giáo (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemd district.